Jméno a příjmení Jan Sojka má více nositelů:

 Jan Sojka (* 1973) – český spisovatel
 Jan Sojka (katolický kněz) (1863–???) – český katolický kněz, šéfredaktor Katolických novin, náboženský spisovatel a překladatel z němčiny
 Jan Erazim Sojka (1826–1887) – český spisovatel, novinář a úředník